Revolt — другий студійний альбом групи The Dreams.
 Revolt — сингл альбому Drones гурту Muse.